Derick Ogbu – calciatore nigeriano
 John Uzo Ogbu – antropologo nigeriano
 Igoh Ogbu – calciatore nigeriano
 Moses Ogbu – calciatore nigeriano